Amel Bouakba est une journaliste algérienne à La Tribune.

Références 

Journaliste algérienne